Fiodor Anatolievitch Tioutine - en russe : , et en anglais :  (né le  à Ijevsk en URSS) est un joueur professionnel retraité russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière avec l'Ijstal Ijevsk en Vyschaïa liga. Un an plus tard, il débute avec le SKA Saint-Pétersbourg dans la Superliga. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Rangers de New York en , en . Le Storm de Guelph le sélectionne également en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord. En 2003, il débute avec les Rangers dans la LNH. 

Le , il est échangé avec Christian Bäckman aux Blue Jackets de Columbus en retour de Dan Fritsche et Nikolaï Jerdev.

Le , il signe une prolongation de contrat de six ans pour un montant total de 27 millions de dollars.

À la fin de la saison 2015-2016, le , les Blue Jackets rachètent son contrat auquel il restait encore 2 saisons à faire. Le , il signe un contrat d'un an avec l'Avalanche du Colorado.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior depuis 2006. Il est champion du monde moins de 18 ans, junior, et senior.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2004 : participe au Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Metallourg Novokouznetsk 2|| Pervaïa liga|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1999-2000|| Ijstal Ijevsk 2|| Pervaïa liga|| 38|| 11|| 8|| 19|| 68|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1999-2000|| Ijstal Ijevsk || Vyschaïa liga|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 34|| 2|| 4|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Storm de Guelph|| LHO|| 53|| 19|| 40|| 59|| 54|| 9|| 2|| 8|| 10|| 8
|-
| 2002-2003|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 10|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Ak Bars Kazan|| Superliga|| 10|| 0|| 0|| 0|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2003-2004|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 43|| 5|| 9|| 14|| 50|| 16|| 0|| 5|| 5|| 18
|-
| 2003-2004|| Rangers de New York|| LNH|| 25|| 2|| 5|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 13|| 2|| 1|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 35|| 5|| 3|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Rangers de New York|| LNH|| 77|| 6|| 19|| 25|| 58|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| Rangers de New York|| LNH|| 66|| 2|| 12|| 14|| 44|| 10|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
| 2007-2008|| Rangers de New York|| LNH|| 82|| 5|| 15|| 20|| 43|| 10|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2008-2009|| Blue Jackets de Columbus|| LNH||82 ||9 ||25 || 34|| 81|| 4|| 0|| 0||0 ||0 
|-
| 2009-2010|| Blue Jackets de Columbus || LNH||80 ||6 ||26 ||32 ||49 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011|| Blue Jackets de Columbus|| LNH || 80|| 7|| 20|| 27|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Blue Jackets de Columbus|| LNH || 66|| 5|| 21|| 26|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Atlant Mytichtchi || KHL || 17|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Blue Jackets de Columbus|| LNH || 48|| 4|| 18|| 22|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Blue Jackets de Columbus|| LNH || 69 || 4 || 22 || 26 || 44 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 67 || 3 || 12 || 15 || 40 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 61 || 1 || 2 || 3 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 69 || 1 || 12 || 13 || 38 || - || - || - || - || -

|872 ||55 ||209 ||264 ||548 ||32 ||1 ||10 ||11 ||16

Au niveau international

| 2001 ||align="left"| Championnat du monde 18 ans ||6||1||4||5|| 18|| +9 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2002 ||align="left"| Championnat du monde junior ||7||1||0||1||2|| +10|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde junior ||6||0||3||3 ||12|| +3|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2006 ||align="left"| Jeux olympiques ||8||0||1||1||4|| +2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde ||6||0||1||1||0|| +3||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| +1|| align="left"|Sixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 0|| -3|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || +1 || align="left"|Cinquième place

Références

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Ijevsk
Naissance en juillet 1983
Joueur international russe de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Storm de Guelph
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Avalanche du Colorado